EN eller En kan syfta på:

 En – en vintergrön barrväxt inom familjen cypressväxter
 En – ett tal, se 1 (tal)
 En – en siffra, se 1 (siffra)
 En – rätoromanskt namn på en flod i Centraleuropa, se Inn
 En – en enhet inom typografi som motsvarar halva höjden av ett bestämt typsnitt, se typsnitt
 En (distrikt) – ett distrikt  Schweiz
 En-ord - ett genus i svenska språket, se utrum
 -en – inom grammatik obestämd artikel i svenska, se Artikel (grammatik)

Förkortningar
 EN – marknadföringsnamn för tåg som färdas under natten, se Euronight
 EN – term från engelska endangered som används inom rödlistning av arter, se Starkt hotad
 en – ISO 639-1-koden för engelska
 EN – en beteckning för produktstandard i EU, se European Committee for Standardization
 EN – IATA-kodenför flygbolaget Air Dolomiti

Se även 
 Ett (olika betydelser)